Making é uma palavra da língua inglesa que significa literalmente fazendo, em português. Making pode ser:

Making of - um jargão para um documentário de bastidores.
Making Movies - o terceiro álbum da extinta banda de rock inglesa Dire Straits, lançado em 1980.
Making Love - um filme estadunidense de 1982 sobre um homem casado.
Making a Living - um filme mudo de curta-metragem estadunidense de 1914.
Making Of - revista brasileira especializada em "cinevideocultura" com direcionamento para produção e pré-produção de cinema.
Making the Video - um programa da MTV que acompanha o processo de filmagem de vários videoclipes.  
Making Movies Videos - um vídeo da banda Dire Straits, lançado em 2001. 
Making Enemies is Good - terceiro álbum da banda Backyard Babies. Lançado em 2001.

Desambiguação